French Open 2021 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 30 maja–13 czerwca, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 120. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 34 367 215 euro.

Z powodu pandemii COVID-19 rozpoczęcie turnieju zostało przesunięte o tydzień – z 23 maja na 30 maja. Podczas tej edycji zawodów przywrócono nierozgrywany przed rokiem turniej miksta, jednakże zmniejszono drabinkę rozgrywek z 32 do 16 par uczestniczących. Zwiększono liczbę uczestniczek w kwalifikacjach kobiet – z 96 do 128 zawodniczek.

Obrońcą tytułu w grze pojedynczej mężczyzn był dwunastokrotny zwycięzca turnieju, Rafael Nadal. Iga Świątek, zdobywczyni trofeum w grze pojedynczej kobiet sprzed roku, broniła tytułu w grze pojedynczej kobiet.

W grze pojedynczej mężczyzn Novak Đoković zdobył trofeum, pokonując w finale 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 Stefanosa Tsitsipasa. W grze pojedynczej kobiet Barbora Krejčíková triumfowała nad Anastasiją Pawluczenkową, uzyskując w meczu finałowym wynik 6:1, 2:6, 6:4. W deblu mężczyzn tytuł zdobyli Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut, którzy triumfowali w finale 4:6, 7:6(1), 6:4 nad parą Aleksandr Bublik–Andriej Gołubiew. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková, które w finale pokonały Bethanie Mattek-Sands i Igę Świątek 6:4, 6:2. W grze mieszanej Desirae Krawczyk oraz Joe Salisbury pokonali w meczu o mistrzostwo Jelenę Wiesninę wraz z Asłanem Karacewem 2:6, 6:4, 10–5.

Luca Van Assche zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Arthurem Filsem 6:4, 6:2. W rozrywkach dziewcząt Linda Nosková pokonała Erikę Andriejewą 7:6(3), 6:3. Arthur Fils i Giovanni Mpetshi Perricard wygrali 7:5, 6:2 z Martinem Katzem i Hermanem Samofałowem w finale gry podwójnej chłopców. W pojedynku o mistrzostwo w grze podwójnej dziewcząt Alexandra Eala i Oksana Sielechmietjewa pokonały Mariję Bondarienko i Amarissę Kiarę Tóth 6:0, 7:5.

Alfie Hewett poprzez pokonanie Shingo Kuniedy 6:3, 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Diede de Groot zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Yui Kamiji 6:4, 6:3. Triumfatorem zawodów singlowych na quadach został Dylan Alcott, który pokonał Sama Schrödera 6:4, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Stéphane’a Houdeta i Nicolasa Peifera 6:3, 6:0. W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 6:3, 6:4 odniesionej nad Yui Kamiji i Jordanne Whiley. W grze podwójnej na quadach zwycięstwo odnieśli Andrew Lapthorne wraz z Davidem Wagnerem, którzy w pojedynku o mistrzostwo pokonali Dylana Alcotta i Sama Schrödera 7:6(1), 4:6, 10–7.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna na quadach

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Alizé Cornet /  Édouard Roger-Vasselin
  Caroline Garcia /  Nicolas Mahut

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2021.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 

French Open 2021